Alleghany County (også angviet Allegany County og Allegheny County) er navnet på 5 counties i USA:
 Alleghany County, North Carolina
 Alleghany County, Virginia
 Allegany County, Maryland
 Allegany County, New York
 Allegheny County, Pennsylvania